Babax koslowi é uma espécie de ave da família Timaliidae.

É endémica da China.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 
  BirdLife International 2004. Babax koslowi. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 25 de Julho de 2007.

Aves da China
Babax
Aves descritas em 1906